Schijf (voorwerp), snede - plat afgescheiden fragment van een geheel
 Plak (stamper) - werktuig om de grond of aangebrachte zoden door aanstampen te egaliseren
 Plak (lijfstraf) - strafwerktuig bestaand uit een stok met aan het uiteinde een schijf
 Plak (muntstuk) - muntstuk van tweeënhalve cent, of een ander klein koperen of zilveren muntstuk
 Tandplak - kleverige aanslag op de tanden
 Medaille - ereteken verdiend in de sport
 Krediet - een openstaande schuld
 Plaat (constructie) - dun hard materiaal
 Duinvallei - laaggelegen grond tussen duinen
 Plak (Berg en Dal) - buurtschap in Berg en Dal

Zie ook
 Plaque